Falling Down (film), een thriller uit 1993.
Falling Down (Space Cowboy), een nummer van Space Cowboy.
Falling Down (Selena Gomez), een nummer van Selena Gomez & the Scene.
Falling Down (Muse), een nummer van Muse van hun debuutalbum Showbiz.